Юмын:

 Юмын удыр — верховное божество марийского пантеона.
 Юмын эрге — сын Кугу-Юмо, мужское божество марийского пантеона.